Velika nagrada Pescare 1957 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1957. Odvijala se je 18. avgusta 1957.

Dirka 

|-
! 1
| 26
|  Stirling Moss
| Vanwall
| 18
| 2:59:22,7
| 2
| 9
|-
! 2
| 2
|  Juan Manuel Fangio
| Maserati
| 18
| + 3:13,9
| 1
| 6
|-
! 3
| 6
|  Harry Schell
| Maserati
| 18
| + 6:46,8
| 5
| 4
|-
! 4
| 14
|  Masten Gregory
| Maserati
| 18
| + 8:16,5
| 7
| 3
|-
! 5
| 30
|  Stuart Lewis-Evans
| Vanwall
| 17
| +1 krog
| 8
| 2
|-
! 6
| 8
|  Giorgio Scarlatti
| Maserati
| 17
| +1 krog
| 10
| 
|-
! 7
| 24
|  Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 15
| +3 krogi
| 16
| 
|-
! Ods
| 34
|  Luigi Musso
| Ferrari
| 9
| Puščanje olja
| 3
| 
|-
! Ods
| 10
|  Paco Godia
| Maserati
| 9
| Motor
| 12
| 
|-
! Ods
| 20
|  Bruce Halford
| Maserati
| 9
| Prenos
| 14
| 
|-
! Ods
| 16
|  Jo Bonnier
| Maserati
| 7
| Pregrevanje
| 9
| 
|-
! Ods
| 4
|  Jean Behra
| Maserati
| 3
| Puščanje olja
| 4
| 
|-
! Ods
| 22
|  Roy Salvadori
| Cooper-Climax
| 3
| Trčenje
| 15
| 
|-
! Ods
| 28
|  Tony Brooks
| Vanwall
| 1
| Motor
| 6
| 
|-
! Ods
| 18
|  Horace Gould
| Maserati
| 0
| Trčenje
| 11
| 
|-
! Ods
| 12
|  Luigi Piotti
| Maserati
| 0
| Motor
| 13
| 
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1957
1957